The Spoilers – romanzo di Rex Beach del 1906

da cui sono stati tratti i seguenti film:
 The Spoilers – film del 1914 diretto da Colin Campbell
 The Spoilers – film del 1923 diretto da Lambert Hillyer
 The Spoilers – film del 1930 diretto da Edwin Carewe
 I cacciatori dell'oro (The Spoilers) – film del 1942 diretto da Ray Enright
 I pionieri dell'Alaska (The Spoilers) – film del 1955 diretto da Jesse Hibbs